W Polsce 
 Kopcie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Domanice 
 Kopcie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Suchożebry 
 Kopcie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków 
 Kopcie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec 
 Kopcie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Kopcie – gromada w powiecie węgrowskim